Тори Киттлз (; род. 2 августа 1975) — американский актёр. Он снимался в таких фильмах как «Разыскиваются в Малибу», «Разбогатей или сдохни», «Пророк» и «Чудо святой Анны».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в округе Брадфорд (Флорида)